Adolphe Charles Ghislain Powis de Tenbossche (Brussel, 8 juli 1800 - Eppegem, 29 september 1868) was een Belgisch edelman.

Geschiedenis
 In 1732 verleende keizer Karel VI erfelijke adel aan Jacques-Benoît Pauwens, grootvader van de hiernavolgende Louis-Benoît.
 In 1733 werd aan Jacques-Benoît de titel ridder toegekend en werd vergunning verleend aan zijn kinderen om hun familienaam te wijzigen in Powis.

Levensloop
Louis-Benoît verkreeg in 1828, onder het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, adelserkenning, maar liet na de open brieven te lichten, zodat de benoeming zonder gevolg bleef. Hij trouwde met Marie-François van Halewyck.

Hun zoon, Adolphe, verkreeg in 1856 erfelijke adelserkenning, met de titel Ridder, overdraagbaar bij eerstgeboorte. Hij trouwde in Brussel in 1822 met Rose Cornet de Peissant (1804-1887). Ze hadden twee zoons: Louis en Philippe.

Louis Powis de Tenbossche
Louis Powis de Tenbossche (1826-1899) werd volksvertegenwoordiger en burgemeester van Eppegem. Hij trouwde in Brussel in 1822 met Wilhelmina Huughe de Peutevin (1832-1891). Ze kregen een enige dochter.

Philippe Powis de Tenbossche
 Philippe Benoît Adèle Marie Gislain Powis de Tenbossche (Brussel, 1828-1901) trouwde in Brussel in 1852 met barones Sophie de Fourneaux de Cruquenbourg (Aken, 1834 - Brussel, 1911).
 Henri Powis de Tenbossche (1859-1918) verkreeg in 1912 de titel baron, overdraagbaar bij eerstgeboorte. Hij trouwde met Marie-Antoinette de Theux de Meylandt (1860-1909) en ze kregen negen kinderen.
 Joseph Powis de Tenbossche (1886-1965), burgemeester van Elen, trouwde in Heers in 1920 met Madeleine Demaisières (1901-1988). Ze kregen zes kinderen, met afstammelingen tot heden.
 Philippe Powis de Tenbossche (1892-1976) trouwde in Brussel in 1920 met Marguerite Ruzette (1895-1951), dochter van Alberic Ruzette en Berthe van Caloen de Basseghem. Ze kregen vijf kinderen, met afstammelingen tot heden.
Jean-Etienne Powis de Tenbossche (1924-1999)
 Benoît Powis de Tenbossche (1895-1954) trouwde in Etterbeek in 1922 met Elisabeth du Roy de Blicquy (1900-1984). Ze kregen zes kinderen, met afstammelingen tot heden.
 Henri Powis de Tenbossche (1897-1980) trouwde in Parijs in 1927 met Renée Gustin (1901-1987). Ze hadden twee dochters.

Literatuur
 Généalogie Powis, in: Annuaire de la noblesse de Belgique, Brussel, 1867.
 Robert COPPIETERS 'T WALLANT, Notices généalogiques sur des familles de la Flandre Occidentale, Brugge, 1942.
 Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1996, Brussel, 1996.

Belgische adel in de 19e eeuw